BXC peut faire référence à :
 .

BX-C peut faire référence à :
 BX-C, un autre nom pour le complexe de gènes Bithorax.

Code IATA des aéroports
Abréviation